Willem Kieft (1597–1647), directeur de Nouvelle-Néerlande de 1638 à 1647 ;
 Wim Kieft (né en 1962), joueur de football néerlandais ;
 Zeno Kieft (né en 1991), joueur néerlandais de rugby à XV.

Notes et références